Raspberry, может означать:
 Малина — (от ).
 Raspberry Pi — одноплатный компьютер размером с банковскую карту.
 Raspberry Pi OS  — основанная на Debian операционная система для Raspberry Pi.
 Raspberry Beret — песня американского музыканта Принса и группы The Revolution.
 Blowing a raspberry  — распространённое английское шутливое сленговое выражение.

См. также 
 Малина